För andra betydelser, se Knaust (olika betydelser).
Knaust är ett efternamn, som bärs av en släkt som i flera generationer markerat sig i Sundsvalls historia, bl.a. genom Hotell Knaust. Släktens förste kände medlem Christian Knaust (omkring 1686–1767) var född i Dresden och kom i unga år i tjänst hos Karl XII:s förtrogne Casten Feif, som han följde till Poltava och Bender. Han var senare bland annat anställd vid sjötullen i Ystad.

Christian Knausts sonsons son Christopher Knaust (1806–1860-talet) var husar och senare skomakarmästare i Helsingborg, men rymde på 1840-talet till Danmark. Av dennes söner flyttade Gustaf Ferdinand Knaust (1835–1883) år 1856 till Sundsvall, där han etablerade källarrörelse och också hotell. Två brorsöner till denne, Gustaf Oscar Knaust (1852–1921) och Adolf Fredrik Knaust (1856–1907) kom också att flytta till Sundsvall, där den förre blev grosshandlare (se Knaust & Larsson) och riksdagsman, medan den senare arbetade i farbroderns hotell- och restaurangrörelse och efter Sundsvallsbranden 1888 år 1891 öppnade det idag klassiska Hotell Knaust. Hotell- och restaurangrörelsen fortsättes sedan av Adolf Fredriks son Oscar Knaust (1886–1943). 

Den 31 december 2013 var 34 personer med efternamnet Knaust bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Knaust

Adolf Fredrik Knaust (1856–1907), hotellägare
Gustaf Ferdinand Knaust (1835–1883), restaurang- och hotellägare
Gustaf Oscar Knaust (1852–1921), grosshandlare och riksdagsman, 
Nils Knaust (1887–1962) ingenjör
Oscar Knaust (1886–1943), hotellägare

Släktträd (urval)
 Christopher Knaust (1806–1860-talet), husar och skomakarmästare, Helsingborg
 Johan Jacob Knaust (1829–1889), skomakarmästare, Helsingborg
Gustaf Oscar Knaust (1852–1921), grosshandlare och politiker, Sundsvall
Adolf Fredrik Knaust (1856–1907), hotellägare, Sundsvall
 Oscar Knaust (1886–1943), hotellägare, Sundsvall
 Nils Knaust (1887–1962), ingenjör
 Gustaf Ferdinand Knaust (1835–1883), restaurang- och hotellägare, Sundsvall

Källor 
 

Svenska efternamn
Släkten Knaust